Evelyn (cràter), cràter d'impacte en el planeta Venus 
 Evelyn (pel·lícula), pel·lícula dramàtica irlandesa dirigida per Bruce Beresford, estrenada el 2002 
 Evelyn (pel·lícula del 2012), pel·lícula espanyola del 2012 dirigida per Isabel de Ocampo sobre el tràfic de persones i l'explotació sexual de les immigrants 
 John Evelyn (1620, Wotton, Surrey, Anglaterra - 1706, Londres) va ser un escriptor i jardiner anglès